Первая лига 1996/1997 () — 57-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1996/1997
Албания
Албания
Спорт в Албании в 1996 году
1997 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997